I Feel Good est une expression anglaise signifiant « Je me sens bien ».

I Feel Good peut désigner :
 I Got You (I Feel Good), mieux connue sous le nom I Feel Good, est une chanson américaine de James Brown (1964) ;
 I Feel Good !, un film documentaire britannique réalisé par Stephen Walker, sorti en  ;
 I Feel Good, un film français de Benoît Delépine et Gustave Kervern sorti en 2018.